111  peut être principalement un nombre : 111 (nombre) ou une date : 111 et son opposé 111 av. J.-C..

Significations secondaires 
111  peut aussi faire référence à :
 Ligne 111 (Infrabel),
une coordonnée : 111e méridien est ou ouest,
une unité militaire : 
  d'infanterie,
  d'infanterie territoriale,
  d'infanterie (Allemagne),
Schlachtgeschwader 111,
 Jagdgeschwader 111,
une route :
 Route nationale 111,
 Bundesautobahn 111,
 Route 111 (Québec),
 Route 111 (Nouvelle-Écosse),
 Bundesstraße 111,
 Illinois Route 111,
 LR-111,
une voiture :
 ZIL 111,
 Lada 111,
 Autobianchi A111,
 Lotus Elise (Type 111),
Mercedes C 111,
un avion : 
 Heinkel He 111,
 General Dynamics F-111 Aardvark,
 General Dynamics EF-111A Raven,
 BAC 1-11,
 un gratte-ciel :
 111 Huntington Avenue,
 111 South Wacker Drive,
autres : 
 ,
 Sentier de grande randonnée 111,
 (111) Até, un asteroïde,
 111 Gramercy Park, un téléfilm américain de Bill D'Elia,
Number 111, un film hongrois de 1921,
 Sonnet 111, un des 154 sonnets écrits par William Shakespeare,
 Article 111 de la Constitution belge,
 Marseille, la « ville aux 111 quartiers »,
 Prix de la Page 111, un prix littéraire français.

Homonymie de nombre